Krebsgang bezeichnet

 die Fortbewegungsart der Krabben
 eine musikalische Satzform, siehe Krebs (Musik)
 die Novelle Im Krebsgang von Günter Grass